Борега́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Треву. Округ коммуны — Бурк-ан-Брес.

Код INSEE коммуны — 01030.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 370 км к юго-востоку от Парижа, в 28 км севернее Лиона, в 45 км к юго-западу от Бурк-ан-Бреса.

На западе коммуны протекает река Сона.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 870 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 580 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 428 были экономически активными, 152 — неактивными (показатель активности — 73,8 %, в 1999 году было 69,6 %). Из 428 активных жителей работали 378 человек (195 мужчин и 183 женщины), безработных было 50 (14 мужчин и 36 женщин). Среди 152 неактивных 48 человек были учениками или студентами, 44 — пенсионерами, 60 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Франциска Ассизского (1855 год). Исторический памятник с 1996 года
 Замок Борегар (1290 год, перестроен в XIX веке)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн